Matsukaze